

Bolyai-díjak 

A Bolyai-díj elnevezést több mint évszázados története során különböző kitüntetések megnevezésére használták és használják:
Bolyai János nemzetközi matematikai díj – a Magyar Tudományos Akadémia által matematikusok részére alapított díj
A Korunk Bolyai-díja – a Korunk által alapított díj, az erdélyi magyar tudományos tevékenység elismerésére
Bolyai János alkotói díj – civil kezdeményezésű alapítványi díj, a kiemelkedő magyar tudományos tevékenység elismerésére
Bolyai János Alapítvány díjai
 Bolyai Nagydíj (Bolyai Grand Prize) - Bolyai-díjasok által alapított kitüntetés (Lovász László, Halász Béla).
Bolyai Farkas-díj

Lásd még
Bolyai János kutatási ösztöndíj